Алексе́й Тара́сов:
 Тарасов, Алексей Александрович  (1895—1982) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, заслуженный мастер спорта. 
 Тарасов, Алексей Кондратьевич (1922—1984) — капитан авиации, Герой Советского Союза.
 Тарасов, Алексей Михайлович (в монашестве Игнатий; род. 1976) — архиерей Русской православной церкви, епископ Костомукшский и Кемский. Примечания